XXI сезон Второго дивизиона первенства России по футболу проходит в 2012—2013 годах.

Команды 
В сезоне 2012/13 во втором дивизионе были заявлены 73 команды. После снятия с соревнований СКА (Ростов-на-Дону) и «Академии» (Тольятти) число команд сократилось до 71.

В межсезонье следующие команды сменили свои названия:

 «Волгарь-Газпром-М» (Астрахань) на «Волгарь-Астрахань»
 «Долгие Пруды» (Долгопрудный) на «Долгопрудный»
 «Радиан-Байкал» (Иркутск) на «Байкал»
 «Русичи» (Орёл) на «Орёл»

Победители

«Запад» 
 Итоговая таблица

 Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Рекорды в первенстве:
 Самая крупная победа хозяев (+6):
 21.10.2012 «Север» (Мурманск) — «Русь» (Санкт-Петербург) — 7:1

 Самая крупная победа гостей (+4):
 7.09.2012 «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:5

 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 21.10.2012 «Север» (Мурманск) — «Русь» (Санкт-Петербург) — 7:1

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

Рекорды в первенстве:
 Самая крупная победа хозяев (+8):
 21.05.2013 «Арсенал» (Тула) — «Металлург» (Выкса) — 8:0

 Самая крупная победа гостей (+6):
 21.04.2013 «Спартак» (Тамбов) — «Калуга» — 0:6

 Наибольшее число голов в одном матче (9):
 9.08.2012 «Подолье» (Подольский район) — «Спартак» (Тамбов) — 6:3

«Юг» 
 Итоговая таблица

 Результат матча СКА (Ростов-на-Дону) 0:2 «Дружба» (Майкоп) был аннулирован. Команде СКА засчитано техническое поражение со счётом 0:3 из-за участия в матче группы игроков, которые не имели права играть, так как не были заявлены должным образом.

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

Рекорды в первенстве:
 Самая крупная победа хозяев (+7):
 11.10.2012 «МИТОС» (Новочеркасск) — «Олимпия» (Волгоград) — 7:0

 Самая крупная победа гостей (+6):
 10.04.2013 Волгарь-Астрахань — «Машук-КМВ» (Пятигорск) 0:6

 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 16.10.2012 СКА (Ростов-на-Дону) — «Астрахань» 2:6

«Урал-Поволжье» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

Рекорды в первенстве:
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 24.08.2012 «Волга» (Ульяновск) — «Академия» (Тольятти) — 5:0
 1.10.2012 «Академия» (Тольятти) — «Октан» (Пермь) — 5:0

 Самая крупная победа гостей (+4):
 17.08.2012 «Горняк» (Учалы) — «Челябинск» — 0:4
 19.09.2012 «Спартак» (Йошкар-Ола) — «Сызрань-2003» — 0:4
 29.10.2012 «Рубин-2» (Казань) — «Волга» (Ульяновск) — 0:4

 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 5.08.2012 «Лада-Тольятти» — «Спартак» (Йошкар-Ола) — 5:3
 9.05.2013 «Спартак» (Йошкар-Ола) — «Октан» (Пермь) — 3:5

«Восток» 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Сахалин» (Южно-Сахалинск) +:- «Сибиряк» (Братск). Команде «Сибиряк» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 из-за неявки команды на матч.

Лучшие бомбардиры:

* из них с пенальти.

Рекорды в первенстве:
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 15.07.2012 «Динамо (Барнаул)» — «Якутия» — 6:1
 18.07.2012 «Амур-2010» — «Сибиряк» — 5:0

 Самая крупная победа гостей (+5):
 10.09.2012 «Иртыш» — «Динамо» (Барнаул) — 0:5

 Наибольшее число голов в одном матче (10):
 10.09.2012 «Сибирь-2» — «Сибиряк» — 4:6

Примечания 

2012